Hierba del carbonero puede referirse a alguno de los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Nombre común de la planta Baccharis conferta.
 Nombre común de la planta Capsella bursa-pastoris.